Мадле́н Брю́эр (, род. 1 мая 1992, Питман) — американская актриса. Наиболее известна по ролям в телесериалах Netflix «Оранжевый — хит сезона» и «Хемлок Гроув». В 2010 году выиграла конкурс красоты, став «Мисс Питман». В 2016 году она появилась в эпизоде «Люди против огня» телесериала «Чёрное зеркало».

Биография 
Брюэр окончила Американскую музыкальную и драматическую академию в Нью-Йорке.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США